Виктор Георгиевич Семёнов (29 января 1915, ст. Иннокентьевская Канского уезда Енисейской губернии — 16 ноября 1975, Москва) — советский футболист. Один из сильнейших центрфорвардов довоенного футбола. Чемпион III Летней Рабочей Олимпиады в Антверпене (1937, Бельгия).

Карьера 
Воспитанник юношеской команды АМО (Москва). Начал карьеру во взрослой команде АМО (Москва) в сезоне 1931 года. Далее перешёл в клубную команду московского завода Динамо, где тоже проиграл всего один сезон 1932 года. Следующая команда в карьере была ЗиС (Москва), там Виктор Георгиевич Семёнов проиграл с 1933 года и поучаствовав в первом чемпионате СССР 1936 года уже осень перешёл в московское Торпедо. В начале следующего чемпионата перешёл в команду московского «Спартака», где играл вплоть до начала Великой Отечественной Войны (1941). В 1941—1942 сезонах играл за московские Крылья Советов и команду завода им. Молотова. С 1943 по 1947 года игрок московского «Спартака». Сыграл за клуб более 117 матчей (точное количество неизвестно)..

Достижения (футбол) 
 Чемпион СССР (1938, 1939)
 Победитель Кубка СССР (1938, 1939, 1946, 1947)
 Серебряный призёр чемпионата СССР (1937)
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (1940)
 Победитель III Всемирной рабочей Олимпиады в Антверпене (1937)
 Победитель рабочего Кубка Мира в Париже (1937)
 Участник матчей со сборной Басконии (1937)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Спартак» Москва

Футболисты СССР
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Крылья Советов» Москва